Ауман — фамилия.

Известные носители 
 Ауман, Роберт (род. 1930) — израильский математик, профессор, лауреат Нобелевской премии по экономике (2005).
 Ауман, Франц Йозеф (1728—1797) — австрийский композитор.